Krasovski je priimek več oseb:
 Fjodor Grigorevič Krasovski, sovjetski general
 Georgi Krasovski, gruzinsko-poljski nogometaš

Ruski priimki